Poienile se poate referi la:
Poienile, Buzău
Poienile, Dolj
Poienile, Iași
Poienile, Prahova

Toponime românești